Novak Đoković era il detentore del titolo da tre anni, ma è stato sconfitto al quarto turno da Nick Kyrgios.

In finale Roger Federer ha sconfitto Stan Wawrinka con il punteggio di 6-4, 7-5 vincendo il novantesimo titolo ATP della sua carriera e il quinto titolo complessivo a Indian Wells (raggiunge Novak Đoković al primo posto tra i plurivittoriosi nel torneo californiano).

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Andy Murray (secondo turno)
  Novak Đoković (quarto turno)
  Stan Wawrinka (finale)
  Kei Nishikori (quarti di finale)
  Rafael Nadal (quarto turno)
  Marin Čilić (secondo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)
  Dominic Thiem (quarti di finale)
  Roger Federer (campione)
  Gaël Monfils (quarto turno)
  David Goffin (quarto turno)
  Grigor Dimitrov (terzo turno)
  Tomáš Berdych (terzo turno)
  Lucas Pouille (terzo turno)
  Nick Kyrgios (quarti di finale, ritirato per intossicazione alimentare)
  Roberto Bautista Agut (terzo turno, ritirato per infortunio addominale)

 Jack Sock (semifinale)
 Alexander Zverev (terzo turno)
 Ivo Karlović (secondo turno)
 John Isner (terzo turno)
 Pablo Carreño Busta (semifinale)
 Albert Ramos-Viñolas (terzo turno)
 Sam Querrey (secondo turno)
 Steve Johnson (terzo turno)
 Gilles Müller (terzo turno)
 Fernando Verdasco (terzo turno)
 Pablo Cuevas (quarti di finale)
 Philipp Kohlschreiber (terzo turno)
 Miša Zverev (terzo turno)
 Feliciano López (secondo turno)
 Juan Martín del Potro (terzo turno)
 Marcel Granollers (secondo turno)

Wildcard 

  Bjorn Fratangelo (secondo turno)
  Taylor Fritz (terzo turno)
  Stefan Kozlov (primo turno)

 Reilly Opelka (primo turno)
 Frances Tiafoe (primo turno)

Qualificati 

  Radu Albot (primo turno)
  Nikoloz Basilašvili (primo turno)
  Julien Benneteau (primo turno)
  Marius Copil (primo turno)
  Federico Gaio (primo turno)
  Santiago Giraldo (primo turno)

 Peter Gojowczyk (secondo turno)
 Darian King (secondo turno)
 Dušan Lajović (quarto turno)
 Henri Laaksonen (secondo turno)
 Vasek Pospisil (terzo turno)
 Elias Ymer (primo turno)

Lucky loser 

  Yoshihito Nishioka (quarto turno)

 Michail Kukuškin (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Open 2017